Tamujo puede referirse a:

El nombre común de la planta Flueggea tinctoria; o
El nombre común de la planta Rhamnus lycioides.